Nicole Provis e Mark Woodforde erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 2º turno contro Nana Miyagi e Kent Kinnear.

Arantxa Sánchez Vicario e Todd Woodbridge hanno battuto in finale 7–5, 6–4 Zina Garrison-Jackson e Rick Leach.

Teste di serie

 Arantxa Sánchez Vicario /  Todd Woodbridge (campioni)
 Nataša Zvereva /  Kelly Jones (semifinali)
 Zina Garrison-Jackson /  Rick Leach (finale)
 Larisa Neiland /  Cyril Suk (primo turno)

 Nicole Provis /  Mark Woodforde (secondo turno) 
 Stephanie Rehe /  Danie Visser (secondo turno) 
 Elna Reinach /  Patrick Galbraith (primo turno) 
 Patty Fendick /  Steve DeVries (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Australian Open 1993
ATP Tour 1993